Il doppio del torneo di tennis Los Angeles Open 1975, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Anand Amritraj e Vijay Amritraj che hanno battuto in finale Cliff Drysdale e Marty Riessen 7-6, 4-6, 6-4.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Los Angeles Open 1975